Andrzej Machowski – polski polityk, urzędnik samorządowy, poseł na Sejm
 Ignacy Machowski – polski aktor, teatralny, filmowy i telewizyjny
 Józef Machowski – polski doktor prawa, teoretyk filatelistyki i badacz znaczka polskiego
 Krzysztof Machowski – polski aktor
 Leon Machowski – polski artysta rzeźbiarz
 Marian Machowski – polski piłkarz, napastnik
 Sebastian Machowski – polski wojskowy, regimentarz, pułkownik
 Sebastian Machowski – niemiecki koszykarz
 Walenty Machowski – polski lekarz, działacz niepodległościowy i społeczny
 Wiesław Machowski – polski aktor